

Persone 
 Neil Doak – ex rugbista a 15 e crickettista dell'Irlanda del Nord
 Peter Doak – ex nuotatore australiano

Altro 
 Doak VZ-4 – prototipo della Doak Aircraft Company degli anni cinquanta